Schoenmaker (beroep)
 een vlinder uit de familie Nymphalidae
 Schoenlappertje, een biermerk